Onderdistrict in Indonesië
  Palmerah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied West-Jakarta (Jakarta Barat) in de provincie Jakarta
Plaats in Indonesië
 Palmerah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Jakarta (Jakarta Barat) in de provincie Jakarta
Zie ook
 Pall Merah, een plaats in het bestuurlijke gebied Jambi (stad) (Djambi) in de provincie Jambi op het eiland Sumatra, Indonesië.